Timpul se poate referi la:

Timpul de dimineață, ziar fondat în 2001 la Chișinău de către Constantin Tănase.
Timpul (ziar), ziar fondat în 1876
Timpul (revistă culturală), revistă culturală contemporană care apare la Iași
Timpul (roman), roman scris de Ismail Kadare în 1976

Vezi și 
 Timp